Села:
 Маловидне — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Маловидне — Полтавська область, Котелевський район